«Квака-задавака» — советский музыкальный мультфильм о лягушонке, поставленный режиссёром Владимиром Голиковым и выпущенный в 1975 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 
Мультфильм о трёх лягушатах, старший из которых был очень напористым и самоуверенным. Троица прибывает на Спартакиаду, причём старший одержим идеей занять первые места по всем видам дисциплин. Однако ему удаётся (и то не без казусов) выиграть только прыжки в воду. Для соревнований по бегу он хочет приделать себе подковы, как у лошадей, в надежде, что подковы придадут ему скорости. Но тяжёлые подковы, привязанные к лапам, даже не дают Задаваке сдвинуться с места. В итоге младший, пытаясь протащить старшего товарища к финишу, как на пружине летит к финишу вместе с ним, и первое место получают оба лягушонка.

Впрочем, ничто — ни проигрыши, ни неловкие оказии — не стирают с лиц этих уморительных лягушат лучезарных улыбок. Они всегда бодры и веселы.

Простой сюжет разбавлен двумя весёлыми песнями.

Съёмочная группа

Песни 
Музыка — Ханок Э., слова — Поляков С., год первого исполнения — 1975, первый солист — Кашепаров А., язык — русский.

«Чемпион», «Веселые, зеленые, лупатые»

Входят в репертуар:
Песняры:
 Чемпион
 1975 год
 2006 — 11-я в переиздании «Антология (М. Ослиной) — Диск 4 — Что ж мне не петь» («VIGMA»)
 «Веселые, зеленые, лупатые»
 1975
 1981 — «Песни Эдуарда Ханка»
 2006 — 12 — я в переиздании «Родина»

Фолк-рок-группа «Лявоны» — «Веселые, зеленые, лупатые» — 11-я в альбоме 2009 «История продолжается…»

Примечания

Ссылки 
  
 Квака-задавака
 Песняры: информация об альбоме (песни из "Квака-задавака) 

Мультфильмы 1975 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Мультфильмы о животных
Музыкальные мультфильмы
Рисованные мультфильмы СССР 1975 года